43 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych  Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Rozformowany na początku 1918 r. 

Korpus wchodził w skład armii:
 6 Armii (12.07 - 17.11.1915)
 12 Armii (28.12.1915 - 1.01.1916)
 12 Armii (3.03 - grudzień 1917)

Dowódcy Korpusu:
 gen. lejtnant A. W. Nowikow (czerwiec 1915 - kwiecień 1917)
 gen. major W. G. Boldyriew (kwiecień - wrzesień 1917)
 gen. lejtnant D. K. Guncadze (od września 1917)

Bibliografia 
 A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.

Armia Imperium Rosyjskiego